Барабановское — село в Каменском городском округе Свердловской области, России. Центр Барабановской сельской администрации, в составе которой ещё пять населённых пунктов.

Географическое положение 

Село расположено в 13 километрах (по автотрассе в 14 километрах) к югу от города Каменск-Уральский, по обоим берегам реки Исток (левого притока реки Синара, бассейна реки Исеть). В окрестностях села, в 2 километрах к востоку расположена железнодорожная станция Барабаново ветки Каменск-Уральский — Челябинск.

История села 
Поселение ранее называлось Красноглазово, названо по фамилии или прозвищу первопоселенцев — Красноглазов. Деревня упомянута на ландшафтной карте 1734 года Афанасия Кичигина как чисто земледельческое. До 1803 года Барабанова была приписана к Каменскому заводу. В 1863 году стало селом. В начале XX века население села состояло из государственных крестьян, отставных и уволенных в запас армии солдат. Главное их занятие было земледелие.

В 1916 году село относилась к Шаблишской волости. В 1928 году Барабановское входило в Барабановский сельсовет Каменского района Шадринского округа Уральской области. В 1929 году в селе образован колхоз, в 1958 году ставший отделением совхоза «Бродовской».

Население 

Структура
 По данным 1904 года — 124 двора с населением 779 человек (мужчин — 378, женщин — 401), все русские.
 По данным переписи 1926 года в селе Барабановское был 201 двор с населением 933 человека (мужчин — 421, женщин — 512), все русские.
 По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 98 %. По данным переписи 2010 года в селе было: , .

Иоанно-Предтеченская церковь 
В 1863 году была заложена деревянная однопрестольная церковь, которая была освящена во имя 3-го обретения честной главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в 1876 году. Церковь была построена иждивением прихожан, при пособии посторонних благотворителей. Иконостас храма был куплен из храма Троицкого села, а в 1897 году был обновлён на средства прихожан. Причт состоял из священника и псаломщика. В начале XX века для причта имелось три общественных дома.

Храм был закрыт в 1929 году, а в советское время снесён.

Школа 
В 1890-х годах в селе была открыта земская школа.

Примечания

Литература 
 
 
 

Населённые пункты Каменского городского округа